Тайбэйский марафон (полное название Taipei Standard Chartered Marathon) — ежегодный марафон, который проводится в тайваньском городе Тайбэй. В настоящее время трасса соответствует стандартам IAAF, на ней могут устанавливаться мировые рекорды. Проводится с 1992 года. С 2002 года марафон был разделён на 2 отдельных марафона — это Taipei International Expressway Marathon и Тайбэйский международный марафон. В 2004 — 2008 годах партнёром марафона был ING Groep. С 2009 по 2013 год назывался Fubon Taipei International Marathon.

В 1997 и 1998 году победителем был Владимир Котов.

Победители

Ссылки 
 Победители марафона с 1992 по 2011 год
 Победители марафона 2014 года

Марафоны